Черны́х — русская фамилия, а также топоним.

Фамилия 
 Черных, Акулина Михайловна (1904—1988) — Герой Социалистического Труда.
 
 Черных, Алексей Сергеевич (1892—1940) — советский дипломат.
 Черных, Анфиса Максимовна (род. 1996) — российская киноактриса, модель.
 Черных, Борис Иванович (1937—2012) — русский сибирский и дальневосточный писатель-прозаик.
 Черных, Вадим Алексеевич (род. 1927) — биограф Анны Ахматовой.
 
 Черных, Валентина Петровна (1915—1979) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда (1948).
 
 Черных, Герман Александрович (также известен как — Gary; род. 1994) — российский видеоблогер, певец и актёр.
 
 
 Черных, Елена Рэмовна (род. 1957) — российский иммунолог.
 Черных, Иван Сергеевич (1918—1941) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Черных, Игорь Анатольевич (1932—2020) — кинооператор-постановщик киностудии «Мосфильм».
 Черных, Климентий Феодосьевич (1925—2004) — советский и российский доктор физико-математических наук.
 Черных, Лидия Алексеевна (по мужу Яцыныч, род. 1950) — советская и российская певица, педагог.
 Черных, Людмила Ивановна (1935—2017) — советский астроном.
 Черных, Матвей Митрофанович (1913—1968) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Черных, Наталия Борисовна (род. 1969) — российская поэтесса и литературный критик.
 Черных, Наталья Борисовна (1933—2006) — советский и российский учёный-археолог.
 
 
 Черных, Пётр Никодимович (псевдоним Якутский; 1882—1933) — русский поэт.
 Черных, Семён Яковлевич (1929—2012) — марийский советский и российский филолог.
 
 Черных, Степан Иванович (1901 — после 1985) — советский военный деятель, генерал-лейтенант ГРУ.
 Черных, Фёдор Иванович (род. 1991) — литовский футболист.
 
 Чёрных, Яков Антонович (1907—1983) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Топоним 
 Черных — хутор в Измалковском районе Липецкой области России.

Другое 
 (2325) Черных — астероид, назван в честь советских астрономов, супругов Николая и Людмилы Черных.
 101P/Черных — короткопериодическая комета, открытая советским астрономом Черных.
 74P/Смирновой — Черных — короткопериодическая комета, открытая советскими астрономами Смирновой и Черных.

Примечания

См. также